Armenija je lahko:

Država
 Republika Armenija, država v južnem Zakavkazju
 Armenska sovjetska socialistična republika (1922-1991), bivša republika Sovjetske zveze
 Demokratična republika Armenija (1918-1920)
 Armensko kraljestvo Kilikija, 1198–1375, v času križarskih vojn armensko kraljestvo na vzhodnem Sredozemlju 
 Bagratidska Armenija, med letoma 884–1045
 Emirat Armenija, med letoma 653–884
 Perzijska Armenija, med letoma 428–646
 Bizantinska Armenija, med letoma 387–536
 Armenska tema (Armeniakón théma), bizantinska vojaško-civilna provinca v severovzhodni Mali Aziji, sedanji Turčiji.
 Rimska Armenija, med letoma 114–118 v posesti Rimskega cesarstva 
 Mala ali Spodnja Armenija, z Armenci naseljena pokrajina zahodno in severozahodno od Evfrata v sedanji Turčiji 
 Kraljevina Velike Armenije, od 321 pr. n. št. do 428 n. št.
 Satrapija Armenija, satrapija Ahemenidskega cesarstva, od 570–201 pr. n. št.

Kraj
 Armenia, Belize, mesto v okrožju Cayo južno od Belmopana 
 Armenia, Kolumbija, glavno mesto kolumbijskega departmaja Quindío
 Armenia, Antioquia, občina v kolumbijskem departmaju Antioquia
 Armenia, Ekvador, mesto vzhodno od Quita
 Armenia, Sonsonate, občina v departmaju salvadorskem departmaju Sonsonate
 Armenia, Wisconsin, Združene države Amerike
 Armenia Bonito, Atlántida, mesto v honduraškem departmaju Atlántida 
 Armenia Gardens Estates, Tampa, Florida
 Armensko višavje, krajše kar Armenija
 Armenia Township, Bradford County, Pensilvanija
 Little Armenia, Los Angeles, Kalifornija 
 Nueva Armenia, Honduras, občina v departmaju Francisco Morazán

Drugo
 Armenia, časopis, ki v armenskem in španskem jeziku izhaja v Buenos Airesu, Argentina 
 Armenia, sovjetska bolniška ladja, potopljena 7. novembra 1941
 780 Armenia, planetoid v asteroidnem pasu
 Armenia, rod metuljev, ki se sedaj razvršča v rod Satyrium
 Armenia, skladba nemške glasbene skupine Einstürzende Neubauten (album: Zeichnungen des Patienten O. T., 1983)
 Armenia City in the Sky, pesem z glasbenega albuma The Who Sell Out
 Gruppo Editoriale Armenia, italijanska založba fantazijskih romanov